29 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1980 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 27 стран разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 отказался от участия в турнире,  Бенин автоматически вышел в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

Первый раунд 

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

 Берег Слоновой Кости вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 отказалось от участия в турнире,  Египет автоматически вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

Второй раунд 

 получил путёвку в финальный турнир.

 Египет получил путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 Берег Слоновой Кости получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 

Кубок африканских наций 1980 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1978 году
Футбол в Африке в 1979 году